Маклаган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маклаган, Гилкрист (1879—1915) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1864—1952) — британский колониальный администратор в Индии.
  (1812—1900) — шотландский хирург.